Pleasant Valley (Alaska).
 Pleasant Valley (Missouri).
 Pleasant Valley (Nevada).
 Pleasant Valley (Nova York).
 Pleasant Valley (Virgínia de l'Oest).
 Pleasant Valley (Jamaica).